Weaverville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Weaverville (Kalifornien)
 Weaverville (North Carolina)
 Weaver (Arizona), auch Weaverville, Geisterstadt in Arizona